Le patronyme Otlet est une variante écourtée de Autelet ou Otelet. Il peut provenir de :
variante de Wautelet
diminutif du nom germanique Otto, voire Osto (comme aussi : Ost, Ostelet), du fr. : hôte.

Patronyme
 Édouard Otlet (1842-1907), politicien et entrepreneur belge.
 Jacques Otlet (1948- ), homme politique belge.
 Paul Otlet (1868-1944), auteur, entrepreneur, juriste, documentaliste et militant belge, fils d'Édouard.

Édifice
 L'Hôtel Otlet est un bâtiment Art nouveau édifié à Bruxelles.  

Homonymie
Homonymie de patronyme